Patrocinio, Patrocínio, kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Patrocínio (ort), Minas Gerais, 
 Patrocínio (kommun), Minas Gerais, 
 Pio IX (ort), Piauí,

Mexiko

 Patrocinio, Mexiko, San Pedro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar